__nincstartalomjegyzék__
A Maja, maja, maya a következőket jelentheti:

Keresztnév 
 Maja, női név

Népcsoport, civilizáció, nyelv 
 Mezo-Amerika
 Maja civilizáció: közép-amerikai indián nép és civilizáció
 Maja nyelv: az általuk beszélt nyelv
 Maja nyelvek: a maja nyelvet tartalmazó nyelvcsalád
 Maja népek: mezo-amerikai népcsoport

 Ausztrália
 Maják, ausztráliai bennszülött törzs

Földrajz 
 Maia,  Mánya romániai település román neve
 Maja, falu Glina községben, Horvátországban
 Maja, folyó a Banovinában, Horvátországban
 Maja, folyó Oroszországban, az Aldan mellékfolyója
 Maja, folyó Oroszországban, az Uda (Ohotszki-tenger) mellékfolyója
 Maia, város Portugáliában
 Maia (vagy 20 Tauri), a harmadik legfényesebb csillag a Plejádok csillaghalmazban

Kultúra 
 Maia, istennő a görög mitológiában
 Májá (Māyā), Buddha anyja
 Májá (illúzió), a világ valódiságával foglalkozó kérdéskör az indiai filozófiában
 Maiák (Középfölde), J. R. R. Tolkien mitológiájában megjelenő angyali lények
 Maya, Fényes Szabolcs operettje
 Maya, 1978-as tévéfilm

Történelem 

 Maja, az egyiptomi XVIII. dinasztia egyik fáraójának kincstárnoka
 Maja, Ámon főpapja Ehnaton uralkodásának elején
 Maja, Tutanhamon dajkája
 maják, 19. századi madridi nők, akik alacsony osztályokba tartoztak, de szépen és stílusosan öltözködtek és beszéltek (nőnemű szó, férfi alakja a majo)
 Salgueiro Maia kapitány, a szegfűs forradalom néven ismert, a diktatúrának véget vető 1974-es portugáliai katonai puccs egyik főszereplője

Technika 

 Maya, az Autodesk 3D-s grafikai szoftvercsomagja
 MAJA, észt építészeti folyóirat

Biológia 
Maja (ráknem)

Jegyzetek